Une vingtaine peut être :
 un ensemble de vingt (ou environ vingt) éléments semblables ;
 une subdivision politique de Jersey ;
 un mois de vingt jours du xiuhpohualli (calendrier solaire aztèque) ;
 un moyen cordage dont on se servait pour faire les échafaudages et pour faire les verboquets.